

Aeronautica 
 X-41 Common Aero Vehicle – spazioplano sperimentale statunitense

Informatica 
 X41 – versione tablet di ThinkPad

Altro 
 X41 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1922
 X41 – sigla del progetto della versione break della Citroën C5